36-й выпуск  Хел ван хет Мергелланд — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка прошла 4 апреля 2009 года в рамках Европейского тура UCI 2009. Победу одержал итальянский велогонщик Мауро Финетто из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 20 команд: 3 команды категории UCI ProTeam, 3 проконтинентальные и 12 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 153 гонщика. До финиша доехали 49 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Хел ван хет Мергелланд 2009 на FirstCycling
 
 
 
 

2009 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2009 году
Апрель 2009 года